De negende etappe van de Ronde van Frankrijk 2016 werd verreden op zondag 10 juli 2016 van het Spaanse Vielha naar het wintersportgebied Ordino-Arcalis in Andorra.

Parcours 
De etappe was 184,5 km lang. Onderweg was er één beklimming van de HC categorie, één beklimming van de tweede categorie en drie beklimmingen van de eerste categorie. Bij Andorra la Vella was een tussensprint.

Verloop
In de aanloop naar de Port de la Bonaigua probeerden veel renners weg te komen. Uiteindelijk ontstond er een kopgroep van maximaal 20 renners die een maximale voorsprong van meer dan 10 minuten kregen op de groep van geletruidrager Chris Froome.

Op de Côte de la Comella sprong Thomas De Gendt voor de top weg om punten voor de bergtrui te verzamelen. Hij probeerde vervolgens weg te blijven en begon met veertig seconden voorsprong aan de beklimming van de Col de Beixalis. Hier moest De Gendt echter passen en een groep van negen, later tien renners nam de kop over: Thibaut Pinot, Mathias Frank, George Bennett, Rafał Majka, Daniel Navarro, Tom Dumoulin, Diego Rosa, Winner Anacona, Jesús Herrada en Rui Costa. Het peloton met de gele trui volgde op dat moment op acht minuten.

In de aanloop naar de laatste klim naar Arcalis probeerde de ene na de andere renner te demarreren, echter alleen Tom Dumoulin slaagde erin om vooruit te blijven. Achter hem viel de kopgroep uit elkaar. Rui Costa en bolletjestruidrager Rafał Majka vonden elkaar op de flanken van de door hevige hagelbuien geteisterde koers en probeerden samen naar Dumoulin toe te rijden. Deze vertraagt echter niet en komt als eerste over de finish. Rui Costa en Rafał Majka volgen op 38 seconden.

In de groep gele trui proberen een aantal renners Froome uit te dagen. Deze blijft echter scherp en komt met Nairo Quintana en wittetruidrager Adam Yates op 6:35 over de streep. Beste Belg op 8:50 is Thomas De Gendt.

Tussensprint

Bergsprints

Klassementen

Nevenklassementen

Uitvallers
  Cédric Pineau
  Arnold Jeannesson
  Alberto Contador
  Mark Renshaw

Externe link 
 Route van de 9e etappe op letour.fr

09
Wielerwedstrijd in Catalonië
Wielersport in Andorra
Sportevenement in Andorra